Большая Елховка — название населённых пунктов в России:
 
 Большая Елховка — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Большая Елховка — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Большая Елховка — деревня в Уренском районе Нижегородской области.

См. также 
 Елховка